Kjalhraun är ett lavafält i republiken Island.   Det ligger i regionen Norðurland vestra, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Reykjavík.

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C.

Källor 

Vulkaner i Norðurland vestra
Berg i Island 500 meter över havet eller högre